Горн — духовий музичний інструмент
 Горн туманний — електроакустичний прилад для подачі сигналів у тумані
 Горн (зазвичай «горно») — металургійна піч, висота якої менше ширини
 Горн — раніше так називали заглиблений вибух на викид землі
 Горн — шведська шляхетська династія, представники якої посідали ряд високих державних постів в історії Шведського королівства

Література 
 «Горн» («Роман про Горне», «Горн і Рігмель») — англо-нормандська поема кінця XII століття, приписувана Томасу Британському
 «Горн» — літературний збірник Пролеткульта, що випускався в 1918—1923 роках

Топоніми

Горн (округ) — округ федеральної землі Нижня Австрія

Горн — гора (2907 м) у Береговому хребті в Британській Колумбії

Горн (Нідерланди) — місто в провінції Північна Голландія

Горн (Німеччина) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Горн-Бад-Майнберг — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія

Горн (Новосибірська область) — присілок у Болотнинському районі Новосибірської області

Горн-Гілл — місто в окрузі Ковінгтон штату Алабама
 Горн-Лейк (Міссісіпі) — місто, штат Міссісіпі

Горн (річка) — річка в Конотопському районі Сумської області

Горн — громада в кантоні Тургау

Інше 
 Горн — острів в південній частині архіпелагу Вогняна Земля
 Горн — мис у Південній Америці, на острові Горн
 Горн — графство Священної Римської імперії, що існувало на території сучасних Нідерландів і Бельгії
 Горн — річка, права притока Макензі, Канада

Астрономія 
 11132 Горн (11132 Horne) — астероїд головного поясу, відкритий 17 листопада 1996 року

Персоналії 

 Горн (дворянський рід) — фінляндсько-шведський дворянський рід.
 Вальтер Горн (1898 — 1968) — німецький генерал-майор, учасник Другої світової війни, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям і Мечами.
 Густав Евертссон Горн (1614 — 1666) — шведський полководець, фельдмаршал.
 Джордж Генрі Горн (1840 — 1897) — американський ентомолог.
 Джордж Горн (1904 — 1929) — канадський хокеїст.
 Дьюла Горн (1932) — угорський політик, Прем'єр-міністри Угорщини у 1994 — 1998 роках.
 Едуард Горн (1825 — 1875) — угорський економіст, статистик і політичний діяч.
 Еверт Горн (1585 — 1615) — шведський полководець, фельдмаршал.
 Майк ван дер Горн (1992) — нідерландський футболіст, захисник.
 Тімо Горн (1993) — німецький футболіст, воротар.
 Філіпп Горн — німецький біатлоніст.
 Філіп де Монморансі, граф Горн (1524 — 1568) — граф, національний герой Бельгії та Нідерландів.

 Горн (Gothic) — персонаж комп'ютерних ігор серії Gothic

Див. також 
 Горно (значення)
 Хорн
 Хурн